2 декабря — Александр Игнатьев (86) — советский российский скульптор. 
 2 декабря — Александр Рочегов (81) — российский архитектор, в 1992—1998 годах Президент Российской академии архитектуры и строительных наук, Народный архитектор СССР, Заслуженный архитектор Российской Федерации. 
 2 декабря — Микио Ода (93) — атлет, первый японский золотой медалист Олимпийских игр (1928).
 2 декабря — Пётр Поздеев (74) — Герой Советского Союза.
 3 декабря — Дмитрий Лебедев (82) — Герой Советского Союза.
 4 декабря — Юрий Венгеровский (60) — советский волейболист, игрок сборной СССР (1958—1966). Олимпийский чемпион
 5 декабря — Борис Богомолов (81) — советский государственный и партийный деятель, начальник Управления КГБ по Псковской области (1962-1967), генерал-майор.
 5 декабря — Владимир Зварич — украинский и советский ученый-нумизмат и археолог.
 5 декабря — Борис Кабишев (76) — Герой Советского Союза.
 5 декабря — Георгий Кринчик (71) — советский и российский физик.
 5 декабря — Джон Лайонс (61) — австралийский учёный и преподаватель в области компьютерных наук. 
 6 декабря — Сезар Бальдаччини (77) — французский скульптор, в честь которого названа кинопремия «Сезар».
 6 декабря — Семён Соколов (76) — Герой Советского Союза.
 7 декабря — Алла Шелест (79) — выдающаяся советская балерина.
 7 декабря — Самарий Гурарий (82) — фотограф, корреспондент газет «Известия» , «Труд»; снимал парад на Красной площади 7 ноября 1941, Ялтинскую и Потсдамскую конференции, Парад Победы в Москве и др.
 7 декабря — Мартин Родбелл (73) — американский биохимик и молекулярный эндокринилог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1994).
 7 декабря — Майкл Крейз (56) — британский актёр, сыгравший Бена Джексона в сериале "Доктор Кто".
 10 декабря — Николай Комлев (73) — российский филолог и переводчик.
 10 декабря — Берта Сингерман (97) — аргентинская театральная актриса, чтица.
 11 декабря — Иван Баскаков (77) — Полный кавалер ордена Славы
 11 декабря — Линн Стрейт (30) — вокалист и автор текстов группы Snot; автокатастрофа.
 11 декабря — Дмитрий Стрелец — Герой Советского Союза.
 12 декабря — Вадим Гуляев (57) — советский ватерполист, играл на позиции вратаря. Олимпийский чемпион.
 12 декабря — Арсен Тер-Оганов (74) — Герой Советского Союза.
 13 декабря — Александр Салик (62) — советский украинский военный дирижёр, полковник.
 13 декабря — Пётр Стародумов (75) — Полный кавалер Ордена Славы.
 14 декабря — Тимофей Левчук (86) — советский украинский кинорежиссёр. Народный артист СССР.
 15 декабря — Василий Карякин (80) — Герой Советского Союза.
 15 декабря — Владимир Трещалов (61) — советский актёр театра и кино («Я купил папу», «Неуловимые мстители», «Полынь — трава горькая», «Криминальный квартет» и др. фильмы).
 16 декабря — Пётр Харьковский (75) — Герой Советского Союза.
 17 декабря — Григорий Гончарь (82) — Герой Советского Союза.
 17 декабря — Константин Кабак (74) — украинский советский гистолог и эмбриолог.
 17 декабря — Дмитрий Ковешников (80) — Герой Советского Союза.
 17 декабря — Анатолий Малин (82) — Герой Советского Союза.
 17 декабря — Антонина Худякова (81) — заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии, старший лейтенант (гвардии), Герой Советского Союза.
 18 декабря — Георгий Гуревич (81) — русский советский писатель-фантаст, критик и исследователь фантастики, популяризатор науки.
 18 декабря — Лев Дёмин (72) — русский космонавт.
 20 декабря — Алан Ходжкин (84) — британский нейрофизиолог и биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1963).
 22 декабря — Владимир Лихотворик (92) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 23 декабря — Анатолий Рыбаков (87) — русский советский писатель, романист, автор романов «Кортик», «Бронзовая птица», «Водители», «Тяжёлый песок», а также романа-трилогии «Дети Арбата».
 24 декабря — Анатолий Мовчан — российский, советский правовед.
 25 декабря — Владимир Капустян (63) — советский и украинский кинодраматург.
 25 декабря — Джон Палмен (75) — английский профессиональный снукерист.
 26 декабря — Хёрд Хэтфилд (81) — американский актёр, известный по роли Дориана Грея в фильме 1945 года.
 27 декабря — Наум Кислик (73) — советский и белорусский писатель, прозаик, поэт, переводчик, журналист, участник Великой Отечественной войны. 
 27 декабря — Дмитрий Чернов (97) — Герой Советского Союза.
 31 декабря — Николай Молоков (73) — Полный кавалер ордена Славы